Шевчу́к — украинская фамилия.

Известные носители

А—И 
 Шевчук, Александр Андреевич (1921—2011) — советский писатель, поэт.
 Шевчук, Александр Борисович (род. 1950) — российский генерал-лейтенант.
 Шевчук, Александр Владимирович (1966—2021) — российский эксперт моды, телевизионный и театральный имиджмейкер, стилист, бизнесмен.
 Шевчук, Алексей Анатольевич (род. 1985) — украинский юрист и журналист.
 
 Шевчук, Анжелика Валерьевна (род. 1969) — советская и украинская легкоатлетка.
 Шевчук, Антон Юрьевич (род. 1990) — украинский футболист.
 Шевчук, Вадим Леонидович (род. 1995) — украинский футболист.
 
 Шевчук, Валерий Александрович (род. 1939) — украинский писатель, переводчик, культуролог и литературовед.
 Шевчук, Валерия Андреевна (род. 2001) — российская волейболистка.
 
 Шевчук, Виктор Григорьевич (род. 1938) — советский учёный, физиолог, профессор.
 
 Шевчук, Вячеслав Анатольевич (род. 1979) — украинский футболист.
 Шевчук, Герасим Дмитриевич (1884 — не ранее 1922) — член Учредительного собрания Грузии.
 
 Шевчук, Денис Витальевич (род. 1992) — украинский и российский футболист.
 Шевчук, Евгений Васильевич (род. 1967) — президент Приднестровской Молдавской Республики (2011—2016).
 Шевчук, Екатерина Ивановна (1938—2002) — пекарь-мастер, Герой Социалистического Труда.

И—Ю 
 
 Шевчук, Ирина Борисовна (род. 1951) — советская и российская актриса.
 Шевчук, Клавдия Владимировна (1929—2011) — передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 
 Шевчук, Марьяна Сергеевна (род. 1996) — украинская пауэрлифтерша-паралимпийка.
 Шевчук, Михаил Владимирович (род. 1994) — украинский хоккеист.
 
 Шевчук, Нина Викторовна (род. 1977) — государственный деятель Приднестровской Молдавской Республики.
 Шевчук, Олег Борисович (род. 1968) — Народный депутат Украины.
 Шевчук, Светлана Владимировна (род. 1967) — украинская писательница.
 Шевчук, Святослав Юрьевич (род. 1970) — верховный архиепископ, глава Украинской греко-католической церкви.
 
 Шевчук, Станислав Владимирович (род. 1969) — советский и украинский юрист.
 Шевчук, Степан Сергеевич (род. 1977) — российский гребец-байдарочник.
 Шевчук, Тарас Иванович (род. 1997) — украинский велогонщик.
 
 Шевчук, Юлия Владимировна (род. 1998) — украинская футболистка.

Составные фамилии 
 Афанасьева-Шевчук, Александра Александровна (род. 1981) — российская актриса.

См. также 
 (212924) Юрий Шевчук — астероид.